Торговые ряды «Белые лавки» () — памятник гражданской архитектуры XIX века в городе Пружаны Брестской области Белоруссии. Построены в 1867 году из кирпича. Архитекторы — Михайловский и Савич.

История 
Возведенные на месте старых деревянных торговых рядов по проекту гродненского губернского архитектора Михайловского и епархиального архитектора Т. Савича. Изначально имели проезд во внутренний дворик для подвоза и хранения товаров.

Архитектура 

Памятник гражданской архитектуры XIX века с чертами барокко и классицизма. Интересны как редкий образец гражданской монументальной архитектуры.

Прямоугольное в плане двухэтажное здание накрыто двухскатной крышей с фронтонами на торцах. 2 ряда торговых ячеек, образованных массивными аркадами с обоих продольных фасадов. Напротив интервалов между столбами арок неглубокие прямоугольные ниши в стенах, в которых расположены двери и витрины торговых помещений.

Примечания

Литература 
 Архітэктурныя помнікі Пружаншчыны // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Пружан. р-на / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш.; Маст. А. М. Хількевіч. — Мн.: БелЭн, 1992. ISBN 5-85700-094-7. — С. 39.

Ссылки 

 На сайте Radzima.org
 Фотографии  на «Глобусе Беларуси»
 Фотоальбом на Pruzhany.com

Здания и сооружения, построенные в 1867 году
Коммерческие здания и сооружения Белоруссии
Торговля в Белоруссии
Здания и сооружения Пружанского района
Торговые ряды
Пружаны